Masiero ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Masiero (* 1964), französische Schauspielerin
 Enea Masiero (1933–2009), italienischer Fußballspieler
 Federico Masiero, italienischer Kameramann
 Lauretta Masiero (1927–2010), italienische Schauspielerin
 Luciano Masiero (1936–2002), italienischer Fußballspieler
 Matías Masiero (* 1988), uruguayischer Fußballspieler